Эстри:

 Эстри — административный регион провинции Квебек в Канаде.
 Эстри — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос.